SA-2 – missione del programma Apollo
 S-75 (nome in codice NATO: SA-2 Guideline) – missile terra-aria sovietico